Binduga steht für folgende Orte in Polen:
 Binduga (Chorzele), Dorf in der Gmina Chorzele, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Masowien
 Binduga (Konarzyny), Dorf in der Gmina Konarzyny, Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Bindugga, Kreis Schlochau/Kreis Konitz, Westpreußen
 Binduga (Sarnaki), Dorf in der Gmina Sarnaki, Powiat Łosicki, Woiwodschaft Masowien
 Binduga (Stawiguda) (auch: Winduga),  Waldsiedlung in der Gmina Stawiguda, Powiat Olztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wienguda, Försterei der Stadt Allenstein, Ostpreußen